

Persone 
 Antoine Baumé – chimico francese
 Pierre de la Baume – cardinale francese

Toponimi 
 Baume-les-Dames – comune francese
 Baume-les-Messieurs – comune francese
 La Baume – comune francese